Altes Observatorium steht für
Altes Observatorium Lund	
Altes Observatorium von Dengfang
Altes Observatorium von Peking